Ez a lista a Bia című argentin sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Különkiadás

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái